Аэропорт Уэйнрайт (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Уэйнрайт (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Аэропорт Уэйнрайт находится на высоте 12 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 5/23 размерами 1370 x 27 метров с гравийным покрытием.

За период с 31 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года Аэропорт Уэйнрайт обработал 1 100 операций взлётов и посадок самолётов (в среднем 91 операций ежемесячно), из них 73 % пришлось на рейсы аэротакси и 27 % составила авиация общего назначения.:

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 

Аэропорты боро Норт-Слоп